BHS steht als Abkürzung für:

 Back Hand Spring, eine Turnfigur, auch bekannt unter dem Namen Flick Flack
 Bahamas, Ländercode nach ISO 3166
 Bahamasair, Nationalfluggesellschaft der Bahamas, Sitz in Nassau (ICAO-Code)
 Barmherzige Schwestern als Krankenhausbetreiber
 Bathurst Airport, Flughafen in Bathurst, Bundesstaat New South Wales, Australien (IATA-Code)
 Berufsbildende höhere Schule, österreichischer Schultyp mit Maturaabschluss
 Biblia Hebraica Stuttgartensia, eine hebräische Bibelausgabe
 Blut-Hirn-Schranke, physiologische Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem Zentralnervensystem
 Bordhubschrauber, Hubschrauber an Bord eines Schiffes der deutschen Marine
 Bosanski/Hrvatski/Srpski (Bosnisch/Kroatisch/Serbisch), siehe Serbokroatische Sprache

Unternehmen:
 BHS Aviation GmbH, deutsche Fluggesellschaft
 BHS-Bayerische Berg-, Hütten- und Salzwerke AG, ehemaliger Mischkonzern mit Sitz in München
 BHS Corrugated GmbH, Weltmarktführer für die Herstellung von Wellpappanlagen
 BHS-Sonthofen GmbH, Maschinen- und Anlagenbauer 
 BHS Tabletop AG, deutscher Hersteller von Porzellan
 British Home Stores Private Ltd, ehemalige Handelskette in Großbritannien

Vereine, Vereinigungen:
 Brewery History Society
 British Horse Society
 Bund heimattreuer Südkärntner, siehe Kärntner Traditionsverbände
 Bund herrschaftsloser Sozialisten (BhS)

Abkürzung